

Ташлинська сільська рада — сільське поселення, Альшеєвський район, Башкортостан
 Ташлинська сільська рада — сільське поселення, Гафурійський район, Башкортостан
 Ташлинська сільська рада — сільське поселення, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Ташлинська сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область